Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva che ha battuto in finale Sylvia Hanika 1–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Helena Suková (quarti di finale)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Manuela Maleeva (campionessa)
 Lori McNeil (semifinali)

 Assente
 Sylvia Hanika (finale)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1987